Деэса () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Деэса-де-Монтехо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Деэса-де-Романос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Мартин-Муньос-де-ла-Деэса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.